Erotica:

 Erotica — пятый студийный альбом американской певицы Мадонны.
 Erotica — первый сингл от музыкального альбома 1992 года американской певицы Мадонны.
 Erotica 69 — третий студийный альбом российской индастриал-метал группы Absenth.